La route du Cher à Vélo, ou du Cœur de France à Vélo, est le nom d'une véloroute française située dans les départements de l'Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher, du Cher et de l'Allier.

Ce projet consiste à créer un itinéraire destiné aux piétons et bicyclettes au plus près du Cher et de l'ancien canal de Berry.

Description 
La véloroute part de Tours, où le Cher se jette dans la Loire, puis remonte la rivière jusqu'au Cher canalisé du château de Chenonceau. Une fois en Loir-et-Cher, la route longe le Cher sur sa rive droite jusqu'à Noyers-sur-Cher, où elle rejoint les berges de l'ancien canal de Berry, construit en parallèle du Cher. La section, qui longe le sud du département, est également reliée au ZooParc de Beauval, via Saint-Aignan. La route suit le cours du Cher et traverse des villes dont Vierzon et Bourges, jusqu'à l'embranchement du canal à Fontblisse. En effet, le canal se divise alors en deux branches : la première ayant vers Montluçon, la seconde vers Marseilles-lès-Aubigny et donc le canal latéral à la Loire.

Véloroute